Miejscowości w USA:
 North Newton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
Gminy w USA:
 North Newton (ang. North Newton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland